Paradrina distincta är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1897. Paradrina distincta ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
distincta